Dreyfusova aféra může být:
 Dreyfusova aféra – politická aféra, která proběhla na konci 19. století ve Francii
 Dreyfusova aféra (seriál, 1968) – československý televizní seriál z roku 1968
 Dreyfusova aféra (seriál, 1995) – česko-francouzský televizní seriál z roku 1995